Název Karakuldža může znamenat:

 Čatkal (Karakuldža) — levá zdrojnice řeky Čirčik v Džalalabadské oblasti v Kyrgyzstánu a v Taškentském vilajátu v Uzbekistánu.
 Karakuldža (zdrojnice Karadarji) — zdrojnice řeky Karadarja v Kyrgyzstánu.